Чандпур (бенг. চাঁদপুর) — многозначный термин.

 Чандпур — город и муниципалитет на востоке Бангладеш, административный центр одноимённого округа.
 Чандпур — округ на востоке Бангладеш, в области Читтагонг.
  — город в Западной Бенгалии (Индия).